Udarny (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Udarny (Karatschai-Tscherkessien), Siedlung städtischen Typs in der Republik Karatschai-Tscherkessien

 Dörfer und ländliche Siedlungen:
 Udarny (Jüdische Autonome Oblast), in der Jüdischen Autonomen Oblast
 Udarny (Krasnodar), in der Region Krasnodar
 Udarny (Mordwinien), in der Republik Mordwinien
 Udarny (Omsk), in der Oblast Omsk
 Udarny (Orenburg), in der Oblast Orenburg
 Udarny (Stawropol), in der Region Stawropol